macka – wyrostek u bezkręgowców wodnych, służący za narząd dotyku i chwytny
 macki pomiarowe – przybory do mierzenia
 macka (element w anime)
 macka saperska – przyrząd do wykrywania min

Przypisy